Ctenopelmatinae (=Scolobatinae) — подсемейство наездников из семейства Ichneumonidae. Распространены всесветно. Около 100 родов.

Описание 
Средние и крупные наездники, длина передних крыльев около 3-22 мм. Жвалы с двумя зубцами. Верхняя губа скрытая. Наличник обычно широкий и короткий, отделён от лица канавкой. Паразиты личинок пилильщиков (Symphyta).

Генетика 
Гаплоидный набор хромосом n = 11—12.

Классификация 
Мировая фауна включает более 100 родов и около 1440 видов, в Палеарктике — 78 родов и около 1000 видов. Фауна России включает 68 родов и более 500 видов наездников-ихневмонид этого подсемейства.

 Триба Ctenopelmatini
 Род  .
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 другие роды
 Триба Euryproctini
 Род 
 Триба Mesoleiini
 Род 
 Триба Olethrodotini
 Триба Perilissini
 Триба Pionini
 Триба Scolobatini
 Род 
 Род 
 другие роды

Примечания

Литература 
 Townes, H. T. (1969): Genera of Ichneumonidae, Part 3 (Lycorininae, Banchinae, Scolobatinae =Ctenopelmatinae), Porizontinae). Memoirs of the American Entomological Institute 13: 1-307.
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080610150454/http://bitkikorumamuzesi.netfirms.com/ichneumonidae_anahtar.htm#Ctenopelmatinae

Ихневмониды
Подсемейства насекомых